Celama karelica är en fjärilsart som beskrevs av Johan Martin Jacob af Tengström 1869. Celama karelica ingår i släktet Celama och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trågspinnare
karelica